

Plaats 
 Embrun, dorp in Hautes-Alpes in Frankrijk
 Zetel van voormalig aartsbisdom Embrun
 Saint-André-d'Embrun, dorp in Hautes-Alpes in Frankrijk
 Embrun (Ontario), dorp in de Canadese provincie Ontario
 Les Embruns, naam die Franse kruisvaarders gaven aan het fort Lampron, in Klein-Azië
 EmBRUN een Vlaamse folkband

Andere 
EmBRUN, Belgische folkgroep